Семейка Аддамс () — вымышленная семья, созданная Чарльзом Аддамсом.

Телевидение:
 «Семейка Аддамс» — телесериал 1964—1966 годов.
 «Семейка Аддамс» — мультсериал 1973 года.
 «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс» — телефильм 1977 года.
 «Семейка Аддамс» — мультсериал 1992—1993 годов.
 «Новая семейка Аддамс» — телесериал 1998—1999 годов.
 «Уэнздей» — сериал 2022 года.

Кино:
 «Семейка Аддамс» — фильм 1991 года.
 «Семейные ценности Аддамсов» — фильм 1993 года.
 «Воссоединение семейки Аддамс» — фильм 1998 года.
 «Семейка Аддамс» — мультфильм 2019 года.
 «Семейка Аддамс: Горящий тур» — мультфильм 2021 года.

Игры:
 The Addams Family — видеоигра 1992 года.
 Addams Family Values — видеоигра 1995 года.

Прочее:
 «Семейка Аддамс» — бродвейский мюзикл 2010 года.